Шайда Петро Петрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шайда Юрій Григорович — старший прапорщик, Міністерство Внутрішніх Справ України, учасник російсько-української війни.

Прізвища